Samuel Baker House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Samuel Baker House (Elfers, Florida), NRHP-ID 97000052
 Samuel Baker House (Mendon, Utah), NRHP-ID 83004417